Een onderdeel van een verkeersbord, zie Onderbord (verkeersteken)
Een onderdeel van een servies, zie Onderbord (servies)